Der Begriff Metroplex bezeichnet:

 ein bekanntes Detroit-Techno-Label, siehe Metroplex (Label)
 der Name einer Transformers-Figur